Complete Control — седьмой студийный альбом американской дэтграйнд-группы Misery Index. Выпущен 13 мая 2022 года на лейбле Century Media Records. Выходу альбома предшествовал выход трех синглов — «The Eaters and the Eaten», «Infiltrators» и «Complete Control».

Список композиций

Участники записи 
Misery Index
 Джейсон Нетхертон — бас-гитара, вокал
 Марк Клоппель — ритм-гитара, вокал
 Дэрин Моррис — гитара
 Адам Джервис — ударные

Производственный персонал
 Уилл Путни — сведение
 Дженс Богрен — мастеринг
 Мэтт Ломбард — обложка

Примечания 

Альбомы 2022 года
Альбомы Century Media Records
Альбомы дэт-метала